Croco (Kurzform von Krokodil) steht für

 den River Croco in England
 ein Tier der Reptiliengruppe der Krokodile
 eine das französisch, belgisch und luxemburgische Zugbeeinflussungssystem Crocodile
 eine Schreibvariante des historischen Namen Chrocus
 ein Fahrzeug, siehe Crocomobil

Siehe auch:
 Crocco
 Kroko